Серденешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Плопшору.
 Серденешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Бала.